Tivadar Soros (1893-1968), écrivain juif hongrois ;
 George Soros (1930- ), financier milliardaire américain, fils du précédent ;
  (1970- ), financier américain, fils du précédent ;
 Alexander Soros (1985- ), philanthrope américain, demi-frère du précédent.

Homonymie de patronyme hongrois
Patronyme juif